

Wydarzenia 

 Hamilkar Barkas dokonał podbojów w Hiszpanii